Deva kan syfta på:

 Deva (mytologi) - en grupp gudar i hinduism

Geografi

Rumänien 

 Deva, stad, Hunedoara, Municipiul Deva,

Spanien 

 Deba (kommun), Baskien, Gipuzkoa, 
 Deba (kommunhuvudort), Baskien, Gipuzkoa,